Râul Fagu se poate referi la:

 Râul Fagu, Cârligele
 Râul Fagu, Crăiasa
 Râul Fagu, Valea Mare

Altele 
 Râul Fagu Oltului
 Râul Fagul Rusului
 Râul Fagului
 Pârâul Fagului, Neamț

Vezi și 
 Râul Fagu Roșu (dezambiguizare)
 Râul Făget (dezambiguizare)
 Râul Făgețel (dezambiguizare)

 Poiana Fagului, Harghita

Toponime românești